«Карманные деньги»:
  — фильм Стюарта Розенберга 1972 года.
  — фильм Франсуа Трюффо 1976 года.
 Карманные деньги — фильм Ричарда Бенджамина 1994 года.